B 89 bezeichnet:
die Bundesstraße 89 in Deutschland
die Fürstenfelder Straße in Österreich

B89